Le CS Volei Alba-Blaj est un club roumain de volley-ball féminin fondé en 2011 et basé à Blaj qui évolue pour la saison 2019-2020 en Divizia A1.

Historique

Palmarès 
 Championnat de Roumanie
 Vainqueur : 201520162017, 20192020.
 Finaliste : 2018.
Coupe de Roumanie
 Vainqueur : 2017, 2019
 Finaliste : 2018.
 Ligue des champions
 Finaliste: 2018 
 Coupe de la CEV
 Finaliste: 2019.
 Supercoupe de Roumanie
 Finaliste: 2016.

Effectifs

Saison 2020-2021

Saisons précédentes

Entraîneur :  Darko Zakoč 

Entraîneur : Branko Gajić 

Entraîneur : Marius Macarie

Notes et références

Liens internes 
Championnat de Roumanie de volley-ball féminin
Coupe de Roumanie de volley-ball féminin

Liens externes 
 
  Site officiel du club

Blaj
Blaj